М4 () — французская твердотопливная трехступентачатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок. Оснащалась разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Носителями ракет М4 являлись атомные подводные ракетоносцы типа «Le Redoutable» с 16 ракетами на борту. Принята на вооружение в мае 1985 года. Первой ракеты получила новая подводная лодка «Le Inflexible», шестая типа «Le Redoutable», вошедшая в строй в апреле 1985 года. В 1987-1993 году на четырех лодках типа «Le Redoutable» (кроме головной) ракеты М20 были заменены на М4.

Модификации

М4A

М4B

Тактико-технические характеристики

Сравнительная оценка

Примечания

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/m45/m45.shtml
 http://www.globalsecurity.org/wmd/world/france/m-4.htm
 https://web.archive.org/web/20100728065122/http://www.astronautix.com/lvs/msbs.htm

Военная продукция Aérospatiale
Ракетно-ядерное оружие Франции
Ракеты подводных лодок